

Personnalité 
 Anna Galvin, chanteuse et actrice australienne ;
 James Francis "Pud" Galvin (1856-1902), lanceur américain dans la Ligue majeure de baseball ;
 Manu Galvin, guitariste ;
 Paul Galvin (né en 1980), joueur irlandais de football gaélique ;
 Tony Galvin (né en 1956), ancien joueur irlandais de football ;

Fiction 
 Franck Galvin, interprété par Paul Newman dans Le Verdict